Příjmení Swarbrick nosí více osobností:

 Dave Swarbrick (1941–2016), britský folkový hudebník
 Chlöe Swarbrick (* 1994), novozélandská politička a podnikatelka

Externí odkazy